Смут (від ) — англійське прізвище.

 Смут — жартівлива міра довжини, що дорівнює зросту Олівера Смута в студентські роки.

Відомі носії:
 Джордж Фі́цжеральд Смут третій (* 1945) — американський астрофізик і космолог, лауреат Нобелівської премії з фізики 2006 року.
 Олівер Рід Смут-молодший (* 1940) — голова Американського національного інституту стандартів (ANSI) (2001–2002), Президент Міжнародної організації зі стандартизації (ISO) (2003–2004).